Subaru (katakana : スバル, kanji : 昴) est un mot japonais désignant l'amas ouvert des Pléiades utilisé comme prénom des deux sexes.  En tant que nom propre, il peut désigner :

 Subaru, un constructeur automobile japonais ;
 Subaru Corporation, groupe industriel japonais présent essentiellement dans les matériels aéronautiques, automobiles et équipements connexes ;
 Subaru, un télescope japonais basé sur le Mauna Kea à Hawaii ;
 le Prix Subaru de littérature ;
 Subaru, une revue littéraire japonaise publiée de 1909 à 1913 ;
 Subaru, une revue littéraire japonaise publiée depuis 1970 ;
 Pink Subaru, une comédie israélo-palestino-italo-japonaise réalisée par Kazuya Ogawa et sortie en 2009 ;
Subaru, danse vers les étoiles, un manga de Masahito Soda.
 Subaru Park Sports basketballs.